Saint-Omer (Calvados), municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Omer (Pas de Calais), municipi francès al departament del Pas de Calais (regió de Nord – Pas de Calais)
 Saint-Omer-Capelle, municipi francès al departament de Pas de Calais i a la regió de Nord – Pas de Calais 
 Saint-Omer-en-Chaussée, municipi francès al departament de l'Oise 
 Cantó de Saint-Omer-Nord, cantó francès del departament del Pas de Calais al districte de Saint-Omer 
 Cantó de Saint-Omer-Sud, cantó francès del departament del Pas de Calais al districte de Saint-Omer 
 Districte de Saint-Omer, districte del departament francès del Pas de Calais (regió de Nord – Pas de Calais)
 Saint Omer (pel·lícula), pel·lícula francesa del 2022